Агрыдаг (Агры-Даг):
 Агрыдаг — горный хребет в средней части Армянского нагорья, на востоке Турции, к северу от озера Ван.
  [Агры дагы] — принятое в Турции название горы Арарат.